Die Saison 2002/03 der Oberliga Hessen war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der 1. FC Eschborn mit fünf Punkten Vorsprung auf den KSV Hessen Kassel.

Die sportlichen Absteiger waren der OSC Vellmar, FSC Lohfelden und SC Waldgirmes. Der OSC Vellmar scheiterte erst in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen. Die weiteren Absteiger waren der SC Neukirchen, der für die folgende Spielzeit keine Lizenz beantragte und sich am Saisonende freiwillig aus der Oberliga zurückzog, und Viktoria Aschaffenburg erhielt für die folgende Spielzeit keine Lizenz und stieg daher ebenfalls ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der FSV Braunfels, Hünfelder SV und SC Viktoria Griesheim als jeweilige Staffelsieger sowie Germania Ober-Roden über die Relegationsrunde auf. Aus der Regionalliga Süd stiegen der SV Darmstadt 98 und die Amateure von Eintracht Frankfurt in die Oberliga Hessen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-15. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger 1. FC Germania 08 Ober-Roden stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03